Кошевский — фамилия; имеет женскую форму Кошевская.
  (; 1922—2015) — польский композитор, наиболее известен своими хоровыми сочинениями.
 Кошевский, Константин Петрович (1895—1945) — советский актёр и режиссёр.
 Кошевский, Пётр Сидорович (род. 1910) — советский деятель.